KKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kikaiga Shima (Giappone)
 kkx – codice ISO 639-3 della lingua kohin
 KKX – KaKtuX Racing Team Friends Of Game (simulation cars players)